Bocas del Toro puede referirse a:

 Provincia de Bocas del Toro, provincia de Panamá.
 Distrito de Bocas del Toro, distrito de Panamá.
 Bocas del Toro (ciudad), ciudad de Panamá y cabecera del distrito y provincia homónimas.
 Archipiélago de Bocas del Toro, grupo de islas en el Mar Caribe al noroeste de la República de Panamá.
 Territorio de Bocas del Toro, uno de los territorios nacionales de la República de la Nueva Granada.
 Comarca de Bocas del Toro, una comarca del Estado Soberano de Panamá.